Jugo envasado puede hacer referencia a:

 Jugo de frutas, jugo envasado de frutas, 100% exprimido. 
 Néctar (alimento), bebida hecha con jugo de frutas a la que se le ha añadido agua potable y azúcares o edulcorantes.
 Jugo para diluir, concentrado líquido con sabor a frutas que debe ser diluido en agua antes de beberlo.
 Jugo en polvo, concentrado en polvo con sabor a frutas que se hace bebible al echarle agua.